1 wieś:
 Muchawiec – wieś
 2 rzeki: 
 Muchawiec – rzeka na Białorusi, prawy dopływ Bugu
 Muchawiec – rzeka w Polsce, dopływ Kamianki